Коле Бериша (; 26 октября 1947 — 29 августа 2021, , Косово) — косовский .

Биография 
Получил юридическое образование в Приштинском университете.

Он работал преподавателем колледжа «Луидь Гуракучи» в городе Клина.

Бериша являлся заместителем лидера Демократической лиги Косово.

Председатель Ассамблеи Косово с марта 2006 года по декабрь 2007 года.

Был женат, имел двоих детей.

Примечания 

Депутаты парламента Косова
Спикеры парламентов непризнанных и частично признанных государств